Il singolare del torneo di tennis Winnetka Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Geoff Grant che ha battuto in finale Diego Nargiso 5-7, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Leander Paes (primo turno)
 Diego Nargiso (finale)
 Alex O'Brien (primo turno)
 Brian MacPhie (primo turno)

 Cristiano Caratti (secondo turno)
 Michael Sell (primo turno)
 André Sá (quarti di finale)
 Geoff Grant (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Winnetka Challenger 1998